David Lewis kan syfta på:

David Lewis (helgon) (1616–1679),  en av Englands och Wales fyrtio martyrer
David Kellogg Lewis (1941–2001), en amerikansk analytisk filosof
David Lewis (formgivare), en brittisk industriformgivare